Заломаиха — название нескольких населённых пунктов:
 Заломаиха — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Заломаиха — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.